Un QFF es código Q que designa un tipo de sistema de referencia presión-altitud en el entorno aeronáutico, el objetivo de estos sistemas de referencia es conocer la altitud de la aeronave con respecto a la presión que en el aire circundante se encuentra (puesto que la altura es inversamente proporcional a la presión, para más información véase «sistemas de referencia presión-altitud»). En el sistema de referencia QFF la presión de referencia utilizada se obtiene tras una serie de cálculos con los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas cercanas a la aeronave y a nivel del mar, en base a predicciones del comportamiento del aire (los "0 metros" estarán por tanto al nivel del mar).

El sistema QFF es más preciso que el QNH, el QFE y el QNE pero más laborioso de llevar a cabo, es por ello que no se utiliza por lo general.

Véase también 
 Sistemas de referencia presión-altitud
 QNH
 QNE
 QFE
 altitud

Bibliografía 

Sistemas de referencia
Aeronáutica